Der Begriff Musikhalle kann sich auf Konzerthäuser in mehreren Städten beziehen:

Musikhalle Hamburg
Musikhalle Ludwigsburg
Musikhalle Münster